Анненки — название населённых пунктов и ряда объектов:

Россия 
 Анненки — микрорайон города Калуга Калужской области.
 Анненки — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Анненки — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Спорт 
 «Анненки» — женский футбольный клуб из Калуги.
 «Арена Анненки» — футбольный стадион в Калуге.